Biscione – un'immagine dell'araldica
 Biscione – un quartiere sulle alture di Genova
 Biscione – il logo della Fininvest e della Mediaset
 Alfa Romeo – l'azienda automobilistica soprannominata "Casa del Biscione"